Ungusurculus är ett släkte av fiskar. Ungusurculus ingår i familjen Bythitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormfiskartade fiskar
Ungusurculus